Roberto Gañán Ojea (plus connu sous le nom de « Pulpul ») est un chanteur et guitariste espagnol né à Madrid le . Il est le leader et membre fondateur du groupe de ska punk espagnol Ska-P.

Biographie 

Il grandit dans le quartier de Belmonte, à Madrid. À l'âge de 12 ans, il s'intéresse à la musique. Il souhaite apprendre la batterie mais, faute d'argent, n'y parviendra pas. Il commence alors à apprendre la guitare, sur une Talmus au look très Heavy, beaucoup influencé par les groupes de punk basques tels que Kortatu, La Polla Records ou Barricada. Il passait alors des jours entiers à jouer des mélodies de Leño, Eskoburto ou La Polla Records.

À l'âge de 17 ans, avec ses amis, il fonde le groupe « Erotica », avec lequel il remporta 2 concours : « El Villa de Vallekas » et le « Certamen de jovenes musicos de Ciudad Lineal ».

Plus tard, avec Pipi, il s'acheta une guitare et avec leurs copains Pony, Gelete et Carlos, ils commencèrent à composer leurs propres chansons et à mettre en pièces l'atelier du père de Pipi, qui plus tard les chassa car ils avaient fendu le plafond.

Puis, petit à petit, il chante dans des groupes différents, en tant que leader, chanteur, soliste mais n'est pas convaincu. En s'inspirant du rock radical basque combatif et engagé de Kortatu ou La Polla Records, il fonde avec ses amis Pako, Kogote, Julio Cesar Sanchez et Yanclas, plus tard complété par celui qu'il considère comme son frère : Pipi, le groupe de ska punk Ska-P, qui répète dans une petite salle de Vallecas

Le groupe connait des débuts difficiles. Rattrapé par les problèmes financiers dans sa famille, Pulpul se retrouve confronté au choix de continuer la musique, ou travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, vivant dans un milieu modeste, notamment sa mère, veuve, et sa grand-mère. Malgré cette situation, il s'obstina à continuer la musique et a alors décidé d'en vivre.

Puis, avec des albums comme, en 1996, avec El Vals del Obrero, ou en 1998 Eurosis, Ska-P  acquiert une renommée avec des textes revendicateurs sur les inégalités sociales, les problèmes sociaux, la mondialisation, le racisme, la pauvreté ou encore la légalisation du Cannabis.

Le groupe enchaîne tournées et albums jusqu'en 2005, où, en pleine popularité, Pulpul décide de s'écarter du groupe pour voir grandir sa petite fille. Le groupe se met alors entre parenthèses, et chacun des membres font de même, excepté Pipi qui, de son côté, fonde le groupe The Locos et Joxemi avec No Relax.

Entre 2005 et 2008, Pulpul écrit 17 chansons, et ainsi les membres du groupe se réunissent à nouveau pour enregistrer l'album Lagrimas y Gozos. Le groupe part en tournée à travers le monde, avec des textes devenus de plus en plus graves et revendicateurs, plus éloignés de l'esprit festif des premiers albums.

Souffrant de problèmes auditifs, dont des acouphènes, à la fin de la tournée de l'album 99% en  2014, Pulpul est contraint de prendre du repos.

Liens Externes 
 Espacio de Pulpul
 Página Oficial de Ska-P

Membre de Ska-P
Naissance en février 1964
Naissance à Madrid
Chanteur de punk rock
Chanteur espagnol
Guitariste de punk rock
Guitariste espagnol